Alberto Fontanive – hockeista su ghiaccio italiano
 Fabrizio Fontanive – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Federico Fontanive – anarchico italiano
 Nicola Fontanive – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Primo Fontanive – ex hockeista su ghiaccio e allenatore di hockey su ghiaccio italiano